Charlesbourg, arrondissement de la ville de Québec;
 Charlesbourg, circonscription électorale provinciale du Québec;
 Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, circonscription électorale fédérale du Canada.